Гиппока́мпус:

 Гиппокампус, гиппокамп  — в древнегреческой мифологии морская лошадь с рыбьим хвостом.
 Гиппокамп () — часть лимбической системы головного мозга.
   — морской конёк.

См. также 
 Гиппокамп (спутник)